Зі́нгер (, , ) — прізвище єврейського або німецького походження. Буквально означає — «співак». Єврейське прізвище походить від професії кантора синагоги.

Відомі носії прізвища:

 Зінгер Ісаак Мерріт (1811—1875) — американський винахідник і промисловець.
 Зінгер Генріх (1855—1934) — доктор права, ректор Чернівецького університету у 1887–1888 рр.
 Зінґер-Башевіс Ісаак (1904—1991) — американсько-єврейський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури за 1978.
 Зінгер Віктор Олександрович (1941) — радянський хокеїст.
 Віннаретта Зінгер (1865—1943) — художник, органіст, меценат.
 Зінгер Ізадор Мануель (1924) — американський математик.
 Крістіна Зінгер (1968) — німецька тенісистка.
 Зінгер Олег Олександрович (1909—1997) — російсько-німецький художник.
 Пауль Зінгер (1844—1911) — німецький соціал-демократ.
 Зінгер Рольф (1906—1994) — вчений-міколог.

Інше
 «Зінгер» — американська корпорація

Див. також 
 Singer
Прізвища
Єврейські прізвища
Німецькі прізвища